Tomas församling kan syfta på:
Gävle Tomas församling – en tidigare församling i Uppsala stift
Tomas församling, Helsingfors – en tidigare församling i Helsingfors i Finland, numera del av Johannes församling

Se även
Aposteln Tomas